Хичу́ () — муниципалитет в Мексике, штат Гуанахуато, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
В доиспанский период местность современного муниципалитета именовалась Maxichú, что с языка отоми можно перевести как «сестра моей бабушки», а в 1585 году основанное колонизаторами здесь поселение назвали Xichú.

Площадь муниципалитета равна 911 км², что составляет 2,98 % от общей площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами штата Гуанахуато: на востоке с Атархеа, на юге с Санта-Катариной, на западе с Викторией, а также граничит с другими штатами Мексики — на севере с Сан-Луис-Потоси, на юге и востоке с Керетаро.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1914 году, в его состав входит 87 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 57,8 %, промышленность и строительство — 16,9 %, сфера обслуживания и туризма — 20,8 %, прочее — 4,5 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 85,8 %;
 водоснабжение: 65 %;
 водоотведение: 55,7 %.

Фотографии

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Гуанахуато
 Портал:Мексика

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гуанахуато